Элгар () — английская фамилия.

Известные носители:

 Эдвард Элгар (1857—1934) — английский композитор.
 Сибил Элгар (1914—2007) — английский филантроп и деятельница образования.
 Аврил Элгар (род. 1932) — английская актриса.